Собо́рная пло́щадь — название городских площадей.

Россия 
 Соборная площадь — в Абакане.
 Соборная площадь — в Арзамасе.
 Соборная площадь — прежнее название (до 1917 года) площади Свободы в Барнауле.
 Соборная площадь — в Белгороде.
 Соборная площадь — во Владимире.
 Соборная площадь — в Выборге.
 Соборная площадь — в Егорьевске.
 Соборная площадь — одно из прежних названий площади Графа Сперанского в Иркутске.
 Соборная площадь — в Коломне.
 Соборная площадь — в Кронштадте;
 Соборная площадь — в Липецке.
 Соборная площадь — в Москве.
 Соборная площадь — в Омске.
 Соборная площадь — в Пензе.
 Соборная площадь — в Перми.
 Соборная площадь — в Пушкине.
 Соборная площадь — одно из прежних названий площади Кирова в Петрозаводске.
 Соборная площадь — в Ростове-на-Дону.
 Соборная площадь — в Рязани.
 Соборная площадь — прежнее название (до 1924 года) площади Куйбышева в Самаре.
 Соборная площадь — в Саратове.
 Соборная площадь — в Старой Руссе.
 Соборная площадь — в Твери.
 Соборная площадь — в Ульяновске.
 Соборная площадь — в Уфе

Узбекистан 
 Соборная площадь — площадь, на которой находился Ташкентский военный Спасо-Преображенский собор.

Украина 
 Соборная площадь — в Белой Церкви.
 Соборная площадь — в Глухове.
 Соборная площадь — в Днепре.
 Соборная площадь — в Житомире.
 Соборная площадь — в Запорожье.
 Соборная площадь — во Львове.
 Соборная площадь — в Малине.
 Соборная площадь — в Мелитополе.
 Соборная площадь — в Николаеве.
 Соборная площадь — в Одессе.
 Соборная площадь — в Полтаве.
 Соборная площадь — в Христиновке.
 Соборная площадь — в Черкассах.
 Соборная площадь — в Чернигове.
 Соборная площадь — в Черновцах.
 Соборная площадь — прежнее название Университетской площади в Харькове.

См. также